Дејвид Вудард (; рођен 6. априла 1964) амерички је писац и диригент. Током деведесетих је увео термин „преквијем”, кованицу од „претходни” и „реквијум”, како би описао своју будистичку праксу састављања наменске музике која ће бити изведена током или мало пре смрти одређеног субјекта.

Комеморације у Лос Анђелесу, на којима је Вудард радио као диригент или музички директор, обухватају грађанску церемонију из 2001. године, одржану на, сада затвореној, железничкој прузи са нагибом „Ејнџелс Флајт”; за одавање поште жртви несрећног случаја Леону Прапорту и његовој повређеној удовици Лоли. Дириговао је и реквијемима за дивље животиње, као што је био реквијем за калифорнијског браон пеликана, одржан на гребену плаже на који је животиња пала.

Вудард је познат по својим репликама благо психоактивне лампе „Dreamachine“, које су изложене у уметничким музејима широм света. У Немачкој и Непалу, познат је по доприносу књижевном часопису Der Freund, укључујући писање о карми између врста, свести биљака и парагвајском насељу Nueva Germania (Нова Немачка).

Образовање 
Вудард се школовао у Новој школи за друштвена истраживања и Универзитету Калифорнија у Санта Барбари.

Nueva Germania 
Године 2003. Вудард је изабран за одборника у Јунипер Хилсу (округ у Лос Анђелесу) у Калифорнији. У том својству је предложио братимљење са градом Nueva Germania у Парагвају. Да би унапредио свој план, Вудард је отпутовао у некадашњу вегетаријанску / феминистичку утопију и срео се са њеним општинским руководством. Након прве посете одлучио је да не настави са братимљењем, али је у тој заједници нашао предмет проучавања за касније писање. Оно што га посебно занима су прото-трансхуманистичке идеје спекулативног планера Ричарда Вагнера и Елизабет Форстер-Ниче, која је заједно са својим супругом Бернардом Форстером основала колонију и живела у њој између 1886. и 1889. године.

Од 2004. до 2006. године Вудард је предводио бројне експедиције у Нову Немачку, добивши подршку тадашњег потпредседника САД Дика Чејнија. Године 2011. Вудард је одобрио швајцарском писцу Кристијану Крахту да објави њихову обимну личну преписку—која се у великој мери тицала Нове Немачке—у два тома; коју је штампао Универзитет у Хановеру под називом Wehrhahn Verlag. О овој преписци Frankfurter Allgemeine Zeitung каже: „[Вудард и Крахт] бришу границу између живота и уметности.” Шпигел каже да је први том, Five Years (Пет година), Вол. 1, „духовни припремни рад” за Крахтов следећи роман Imperium.

Како тврди Ендру Мекен: „Крахт је пратио Вударда на путу до оног што је остало од места где су потомци оригиналних насељеника живели у драстично лошијим околностима. Како преписка открива, Крахт се повиновао Вудардовој жељи да унапреди културни профил заједнице и изгради минијатурну оперску кућу Bayreuth на месту бивше породичне куће Елизабет Форстер-Ниче.” У последњих неколико година, Нова Немачка је израсла у срдачнију дестинацију, са креветом и доручком; као и импровизованим историјским музејом.

Dreamachine („Машина за снове”) 
Од 1989. до 2007. године Вудард је направио реплике Dreamachine -а, стробоскопске концепције коју су израдили Брион Гисин и Јан Сомервил; а која представља сложени цилиндар, направљен од бакра или папира, који се окреће око електричне лампице. Када се посматра полузатвореним очима, машина може изазвати менталне аберације упоредиве са интоксикацијом или сневањем.

После доприноса Dreamachine Вилијаму Бурроугхс и његовој ЛАЦМА визуелној ретроспективи Ports of Entry (Врата улаза) 1996, Вудард се придружио аутору и представио му „Bohemian model" (папир) Dreamachine за његов 83. и последњи рођендан. Сотеби је 2002. године продао прву машину на аукцији приватном колекционару, а друга остаје на продуженом зајму од имања Burroughs у Музеју уметности Спенсер.

Референце и напомене

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 BnF: cb16616878t
 GND: 1014196620
 ISNI: 0000 0003 5593 5615
 VIAF: 174755630
 WorldCat Identities: 174755630
 

Рођени 1964.
Амерички уметници
Амерички композитори
Амерички диригенти